H – lettera dell'alfabeto
Acca – pianta appartenente alla famiglia delle Myrtaceae
Acca di Hexham – santo cattolico inglese
Acca Larenzia, Acca Larentia o Acca Dea – semidea della mitologia romana
Acca Larenzia (Jacopo della Quercia), o Liberalitas – statua della semidea romana di Jacopo della Quercia per la Fonte Gaia a Siena
ACCA - L'ispettorato delle 13 province – manga ed anime

Pagine correlate
H (disambigua)

Altri progetti